Poker face peut désigner :
 Un terme lié au poker désignant communément une expression neutre ;
 Poker Face, une chanson de Lady Gaga ;
 Poker Face, une chanson d'Ayumi Hamasaki ;
 Poker Face, un film de Russell Crowe sorti en 2022 ;
 Poker Face, une série télévisée américaine prévue en 2023.